Il doppio femminile del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Chanda Rubin e Brenda Schultz erano le detentrici del titolo, ma solo Rubin ha partecipato in coppia con Mary Joe Fernández.

Fernández e Rubin hanno perso in semifinale Lindsay Davenport e Nataša Zvereva.

Davenport e Zvereva hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Lisa Raymond e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Gigi Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinale)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (secondo turno)
 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Lisa Raymond /  Nathalie Tauziat (finale)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (secondo turno) 
 Mary Joe Fernández /  Chanda Rubin (semifinale) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (secondo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997